Mai-Ndombe – prowincja w Demokratycznej Republice Konga
 Mai-Ndombe (jezioro) – jezioro w Demokratycznej Republice Konga